Андре́й Ге́рманович Во́лос (род. 4 августа 1955, Сталинабад) — русский писатель, переводчик и поэт, геофизик.

Биография 
Родился в семье кандидата геолого-минералогических наук Германа Степановича Волоса. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина по специальности «геофизик» (1977). Вернулся в Душанбе, где занимался переводами таджикской поэзии. В 1979 году дебютировал собственными стихами в журнале «Памир». Первая книга, поэтический сборник «Старое Шоссе», вышла в 1988 году. С конца 1980-х годов начал писать прозу. Член Союза писателей Москвы. Живёт в Москве.

Его первый роман «Хуррамабад» (2000) получил Государственную премию России, Антибукер, российско-итальянскую награду «Москва — Пенне», а также премии журналов «Знамя» и «Новый мир».

Книги

Романы 
 «Хуррамабад», 2000
 «Недвижимость», 2001
 «Маскавская Мекка», 2003
 «Аниматор», 2005
 «Победитель», 2008
 «Возвращение в Панджруд», 2013

Сборники рассказов 
 Команда 22/19, 1989
 Mymoon, 2005
 Таджикские игры, 2005

Вне жанров 
 Алфавита. Книга соответствий, 2007

Премии 
 Премии журналов «Крестьянка», «Знамя» (1996), «Новый мир» (2001)
 Лауреат международной литературной премии «Москва-Пенне» (1998)
 Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2000) за роман «Хуррамабад»
 Финалист премии «Большая книга» за 2006 год (роман «Аниматор») и 2013 год (роман «Возвращение в Панджруд»)
 Русский Букер 2013 и Студенческий Букер 2013 (роман «Возвращение в Панджруд»)

Источники

Ссылки 
 Андрей Волос на сайте литературного агентства ELKOST
 
 Интервью «Литературной России» (2009)

Писатели России по алфавиту
Писатели России XXI века
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XXI века
Лауреаты премии «Антибукер»
Члены Союза писателей Москвы
Выпускники Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина
Лауреаты Бунинской премии
Переводчики с таджикского языка